BZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Balikesir Air Base, Balıkesir, Turchia
 bzi – codice ISO 639-3 della lingua bisu